De pietermannen (Trachinidae), een familie van vissen uit de orde van Baarsachtigen (Perciformes)
 Enkele vissen met deze Nederlandse naam:
 Kleine pieterman (Echiichthys vipera)
 Grote pieterman (Trachinus draco)
 Gevlekte pieterman (Trachinus araneus)
 Bonte pieterman (Trachinus radiatus)
 Het ambacht Pieterman (ook: het Heer Oudelantsambacht) in de Zwijndrechtse Waard, waar de Oost-Pietermanstraat in de wijk Bloemhof in Rotterdam naar is genoemd
 Het personage Johannes Pieterman uit de Nederlandse film Een dubbeltje te weinig, gespeeld door Johan Ooms
 "De Kleine Pieterman" (1987-1988), een verhaal met Ricardo (stripfiguur) uit de Vlaamse stripserie De avonturen van Nero & Co
 Jan Pieterman, een ingehuurde "overvaller" uit de serie Toen was geluk heel gewoon, gespeeld door Herman Bliek
 Een aanduiding voor Zwarte Piet, ook: pietermanknecht
 Locatie Pieterman aan de Oude Stationsweg, waar in 1872 het eerste station van Zwijndrecht werd gebouwd
 Seksuele volkstaal voor het mannelijk lid
 Amsterdams voor een gulden
 K. G. Pieterman, samensteller van Gezondhaid en Groutnis en andere boeken in het Gronings